Burbage (Leicestershire), een plaats in het Engelse graafschap Leicestershire
 Burbage (Wiltshire), een plaats in het Engelse graafschap Wiltshire